Konfliktus, összeütközés egyének vagy társadalmi csoportok között (a szociálpszichológia és a pedagógia vizsgálati területe)
 Katonai konfliktus, azaz háború